Ligue A siatkarzy 2012/2013 - 74. sezon walki o mistrzostwo Francji organizowany przez Ligue Nationale de Volley (LNV) pod egidą Francuskiego Związku Piłki Siatkowej (fr. Fédération Française de Volley-Ball, FFVB). Zainaugurowany został 12 października 2012 roku i trwał do 10 maja 2013 roku. 

W sezonie 2011/2012 w Lidze Mistrzów Francję reprezentowały  i , w Pucharze CEV -  i .

Mistrzem Francji po raz drugi z rzędu i po raz czwarty w historii została drużyna .

System rozgrywek 
W rozgrywkach wzięło udział 14 drużyn. Rozegrały one w fazie zasadniczej po 26 meczów systemem kołowym (mecz u siebie i rewanż u przeciwnika). Osiem najlepszych drużyn awansowało do fazy play-off, gdzie w ćwierćfinałach rywalizowały do dwóch, w półfinałach do trzech, a w finale do dwóch zwycięstw. Nie były rozgrywane mecze o miejsca 3-8. Dwie najsłabsze drużyny po fazie zasadniczej spadły do Ligue B.

Drużyny uczestniczące

Hale sportowe

Faza zasadnicza

Tabela wyników

Terminarz i wyniki 

 
 
 
 
 
 
 
|}

 
 
 
 
 
 
 
|}

 
 
 
 
 
 
 
|}

 
 
 
 
 
 
 
|}

 
 
 
 
 
 
 
|}

 
 
 
 
 
 
 
|}

 
 
 
 
 
 
 
|}

 
 
 
 
 
 
 
|}

 
 
 
 
 
 
 
|}

 
 
 
 
 
 
 
|}

 
 
 
 
 
 
 
|}

 
 
 
 
 
 
 
|}

 
 
 
 
 
 
 
|}

 
 
 
 
 
 
 
|}

 
 
 
 
 
 
 
|}

 
 
 
 
 
 
 
|}

 
 
 
 
 
 
 
|}

 
 
 
 
 
 
 
|}

 
 
 
 
 
 
 
|}

 
 
 
 
 
 
 
|}

 
 
 
 
 
 
 
|}

 
 
 
 
 
 
 
|}

 
 
 
 
 
 
 
|}

 
 
 
 
 
 
 
|}

 
 
 
 
 
 
 
|}

 
 
 
 
 
 
 
|}

Tabela fazy zasadniczej

Faza play-off

Drabinka

Ćwierćfinały 
(do 2 zwycięstw)

Półfinały 
(do 3 zwycięstw)

Finał 
(do 2 zwycięstw)

Nagrody indywidualne

Podsumowanie sezonu

Bibliografia 
 
 

2012 we Francji
2012 w piłce siatkowej
2013 we Francji
2013 w piłce siatkowej
Pierwszy poziom rozgrywek siatkarskich we Francji